Гидроксид димеркуроаммония — неорганическое соединение
ртути
с формулой NHgOH•xHO,
кристаллы.

Получение 
 К свежеосаждённому оксиду ртути(II) добавляют концентрированный раствор аммиака и оставляют в темноте на 2 недели:

Физические свойства 
Гидроксид димеркуроаммония образует несколько гидратов:
 дигидрат NHgOH•2HO — жёлтые кристаллы, разлагаются на свету, принадлежат к гексагональной сингонии, пространственная группа P 6/mmc, параметры ячейки a = 0,668 нм, c = 1,098 нм, Z = 4 (или кубической сингонии, пространственная группа F 43m, параметры ячейки a = 0,958 нм);
 гидрат NHgOH•HO — коричневый порошок, образуется при 110°С, на воздухе постепенно переходит в дигидрат.

Не растворяется в воде,
этаноле и диэтиловом эфире.

Литература 
 

Соединения ртути
ртути
Соединения азота по алфавиту